Il singolare del torneo di tennis Istanbul Cup 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Shahar Peer che ha battuto in finale Anastasija Myskina 1-6, 6-3, 7-6(3).

Teste di serie 

 Anastasija Myskina (finale)
 Anna-Lena Grönefeld (semifinali)
 Anna Čakvetadze (primo turno)
 Shahar Peer (campionessa)

 Sania Mirza (secondo turno)
 Catalina Castaño (quarti di finale)
 Mara Santangelo (quarti di finale)
 Jelena Kostanić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Cup 2006